Рене́-Жюст Гаюи́ (, более точное произношение: Аюи́; 28 февраля 1743, Сен-Жю-ан-Шоссе — 1 июня 1822, Париж) — французский минералог, создатель научной кристаллографии.

Член Парижской академии наук (1783), иностранный почётный член Петербургской академии наук (1806), иностранный член Лондонского королевского общества (1818).

Биография 
Родился 28 февраля 1743 года в городе Сен-Жю-ан-Шоссе в семье ткача.

Учился в Коллеже Наварры в Париже, где получил классическое и духовное образование.

В 1764 году стал регентом, в 1770 году стал католическим священником и преподавал гуманитарные науки и физику в Коллеже кардинала Лемуана в Париже.

В 1784 году начал заниматься естествознанием.

Обучался минералогии у Добантона, скоро стал известен целым рядом важных открытий и был избран членом новооснованного Минералогического института. Не принимая никакого участия во французской революции, он, однако, был во время сентябрьских дней заключён в тюрьму, хотя скоро освобождён по ходатайству Жоффруа Сент-Илера.

В 1793 году он состоял членом комиссии для установления мер и весов; в 1794 году был назначен консерватором в Горном кабинете, в 1795 году — учителем физики при Высшей нормальной школе. Наполеон дал ему в 1802 году кафедру минералогии при Музее естественной истории, а скоро после этого и при Факультете науки.

Первые его работы по структуре гранита и известковых шпатов появились в 1781 году («Journal de physique»), в 1784 году последовала открывшая новые пути статья «Essai d’une théorie sur la structure des crystaux» (рус. «Очерк теории строения кристаллов»). В 1773 году Торберн Бергман, шведский химик, нашёл, что из всех кристаллов известковых шпатов можно вырубить кристалл основной формы, то есть он открыл существование плоскостей спайности. Гаюи совершенно независимо от этого открыл, что плоскости спайности вообще постоянны и имеют соотношение с наружной формой.

Далее, он нашёл весьма важный закон о рациональности разрезов по осям, который имеет значение для всего строения кристалла.

К значительным исследованиям Гаюи относится и открытие закона симметрии, состоящего в том, что при изменении формы кристалла через комбинацию с другими формами все однородные части, рёбра, углы, плоскости всегда изменяются одновременно и одинаковым образом. Для обозначения комбинаций Гаюи придумал собственную, довольно пространную, теперь более не употребляемую, номенклатуру.

В 1792 году первым описал минерал эвклаз.

В 1797 году в результате изучения минералов выявил, что аксинит является самостоятельными минералом, а не разновидностью турмалина.

Семья 

 Брат — Гаюи, Валентин (1745—1822) — педагог.

Память 
 В 1807 году его именем был назван минерал из группы силикатов — гаюин (гаюнит).

Библиография 
 Essai d’une théorie sur la structure des crystaux (1784) BNF
 Exposition raisonné de la théorie de l'électricité et du magnétisme, d’après les principes d'Æpinus (1787) BNF
 De la structure considérée comme caractère distinctif des minéraux (1793)
 Exposition abrégé de la théorie de la structure des crystaux (1793) BNF
 Extrait d’un traité élémentaire de minéralogie (1797)
 Traité de minéralogie (5 vols, 1801) BNF: Vol 1 Vol 2 Vol 3 Vol 4 Vol 5
 Traité élémentaire de physique médicale (2 vols 1803, 1806); Quatrième édition, 1855
 Tableau comparatif des résultats de la cristallographie, et de l’analyse chimique relativement à la classification des minéraux (1809) BNF
 Traité des pierres précieuses (1817) BNF

 Traité de cristallographie  (2 vols, 1822) Google Books
 Гаюи Р. Ж. Структура кристаллов. Серия «Классики науки». М.—Л., 1962.

Примечания

Литература 
 Вернадский В. И. Закон Гаюи и векториальное строение кристаллов // Труды отд. физ. наук О-ва любит. естеств., 1904. Т. 12. Вып. 1. С. 1—14.
 Вульф Г. В. Аббат Рене Жюст Аюи // Природа, 1922. № 8—9. С. 89—96.
 Шафрановский И. И., Раскин Н. М. Р. Ж. Гаюи и его научные связи с русскими учеными // Вопросы истории естествознания и техники. 1957, вып. 5. С. 165—168.
  (обл.)
 Christine Blondel. «Haüy et l'électricité: de la démonstration spectacle à la diffusion d’une science newtonienne», dans Revue d’histoire des sciences, vol. 50, 1997, p. 265—282 [texte intégral]
 Farges, François; Kjellman, Johan. «Bicentenaire de la disparition de René-Just Haüy...». Le Règne Minéral 165, pp. 7-42, 2022.

Ссылки 
 
 
 Farges, François Haüy 2022: Bicentenaire de la disparition de René-Just Haüy (Fr) - Bicentennial of the death of René-Just Haüy (En)

Физики по алфавиту
Кристаллографы
Физики Франции
Члены Французской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Нидерландской королевской академии наук
Список учёных и инженеров на Эйфелевой башне
Похороненные на кладбище Пер-Лашез